Rhynchobapta är ett släkte av fjärilar. Rhynchobapta ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätare
Rhynchobapta